Sedlice ist der Name mehrerer Orte:

Gemeinde Sedlice u Blatné, Okres Strakonice, Tschechien
Gemeinde Sedlice u Želivi, Okres Pelhřimov, Tschechien
Gemeinde Sedlice u Březnice, Okres Příbram, Tschechien
Gemeinde Sedlice (Slowakei), Okres Prešov, Slowakei
Sedlice (Praskačka), Ortsteil von  Praskačka, Okres Hradec Králové, Tschechien 
Sedlice u Domažlic, Ortsteil von Zahořany u Domažlic, Okres Domažlice, Tschechien
Sedlice, Ortsteil von Keblov, Okres Benešov, Tschechien
Sedlice, Ortsteil von Přídolí, Okres Český Krumlov, Tschechien

Nové Sedlice, Gemeinde im Okres Opava, Tschechien